Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Panther: 
 – vascello da 54 cannoni varato nel 1703 e radiato nel 1768.
 – vascello da 50 cannoni varato nel 1746 e radiato nel 1756.
 – vascello da 60 cannoni varato nel 1758 e radiato nel 1813.
 – sloop-of-war da 14 cannoni varato nel 1778 e radiato nel 1802
 – cacciatorpediniere della classe B varato nel 1897 e radiato nel 1920.
 – cacciatorpediniere della classe P varato nel 1941 e affondato nel 1943.